«Ке́на-упаниша́да» (, ) или «Кенопаниша́д» (, ) — ведийский текст на санскрите, одна из одиннадцати Упанишад канона мукхья, к которому принадлежат наиболее древние Упанишады, прокомментированные Шанкарой. «Кена-упанишада» ассоциируется с «Сама-ведой» и в каноне муктика из 108 основных Упанишад стоит на втором месте. Название этой Упанишады происходит от слова кена, означающего «кем». Так как «Кена-упанишада» относится к «Талавакара-брахмане» «Сама-веды», её также называют «Талавакара-упанишадой». «Кена-упанишада» разделена на четыре канды (раздела), первые два из которых написаны стихами, а вторые два — прозой. Шанкара написал по одному комментарию к каждой из Упанишад, но к «Кена-упанишаде» написал целых два. Один из них называется «Кенопанишад-падабхашья», а другой — «Кенопанишад-вакьябхашья».

Литература 
 Radhakrishnan S. The Principal Upanishads. George Allen and Unwin. London. 3rd imprn. 1969
 Eight Upanishads. Vol. 1. With the commentary of Sankaracharya. Tr. Swami Gambhirananda. Advaita Ashrama. Calcutta. 1957

Ссылки 

 «Кена-упанишада» на русском 
 «Комментарии Шанкары Падабхашья и Вакьябхашья на русском 
«Кена-упанишада» на санскрите
 Кена-упанишада

Упанишады
Мукхья Упанишады